Латий — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Латий, Геннадий Георгиевич (род. 1968) — украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Арабской Республике Египет.
 Латий, Евгений Александрович (род. 1948) — российский кинодраматург, литератор, редактор.